Ревенко — українське прізвище, похідне від прізвиська Рева.

Відомі носії 
 Ревенко Анатолій Дмитрович — український державний діяч.
 Ревенко Андрій Пилипович — статистик, доктор економічних наук.
 Ревенко Владислав Дмитрович (1995—2022) — лейтенант 831-тої бригади тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Ревенко Григорій Іванович — український та радянський політик, 1-й секретар Київського обкому КПУ, потім член Президентської ради СРСР.
 Ревенко Микола Мусійович — радянський та український політик.
 Ревенко Сергій Іванович — український кінооператор.
 Ревенко Тимофій Андрійович — український ортопед-травматолог.

Українські прізвища
Прізвища на -енко